Liste der Baudenkmale in Rückersdorf oder Liste der Baudenkmäler in Rückersdorf steht für:

 Liste der Baudenkmale in Rückersdorf (Niederlausitz), Gemeinde Rückersdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

 Liste der Baudenkmäler in Rückersdorf (Mittelfranken), Gemeinde Rückersdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern